Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma si è ritirato in semifinale contro Juan Martín del Potro.

In finale Novak Đoković ha battuto Juan Martín del Potro con il punteggio di 6–3, 7–64, 6–3.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (semifinale, ritirato)
  Roger Federer (quarto turno)
  Juan Martín del Potro (finale)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Kevin Anderson (quarto turno)
  Novak Đoković (campione)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Dominic Thiem (quarti di finale)
  David Goffin (quarto turno)
  John Isner (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno, ritirato)
  Diego Sebastián Schwartzman (terzo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Kyle Edmund (primo turno)

  Lucas Pouille (terzo turno)
  Jack Sock (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)
  Borna Ćorić (quarto turno)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Marco Cecchinato (primo turno)
  Chung Hyeon (secondo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)
  Milos Raonic (quarto turno)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Nick Kyrgios (terzo turno)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Filip Krajinović (primo turno, ritirato)

Qualificati 

 Ugo Humbert (secondo turno)
 Stefano Travaglia (primo turno, ritirato)
 Federico Gaio (primo turno)
 Casper Ruud (primo turno)
 Marcel Granollers (primo turno)
 Hubert Hurkacz (secondo turno)
 Lloyd Harris (primo turno)
 Dennis Novak (primo turno)

 Félix Auger-Aliassime (primo turno, ritirato)
 Collin Altamirano (primo turno)
 Mitchell Krueger (primo turno)
 Donald Young (primo turno)
 Tommy Robredo (primo turno)
 Facundo Bagnis (primo turno)
 Yannick Maden (primo turno)
 Carlos Berlocq (primo turno)

Lucky Loser

  Lorenzo Sonego (secondo turno)
  Peter Polansky (primo turno)

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Nicolas Mahut (secondo turno)

Wildcard 

  Jenson Brooksby (primo turno)
  Bradley Klahn (primo turno)
  Jason Kubler (secondo turno, ritirato)
  Michael Mmoh (primo turno)

 Corentin Moutet (primo turno)
 Noah Rubin (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)
 Stan Wawrinka (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2018